Homecoming — официальный концертный альбом британской рок-группы Nazareth, вышедший в 2002 году в форматах CD и DVD.

Об альбоме 
Homecoming был записан в 2001 году, в Глазго, Шотландия. Также был выпущен DVD-диск с названием Homecoming — Greatest Hits Live in Glasgow, содержащий видеозапись этого концерта.

Список композиций

Участники записи 
Nazareth
 Дэн Маккафферти — ведущий вокал
 Джимми Мюрисон — гитара
  — клавишные
 Пит Эгнью — бас-гитара, бэк-вокал
 Ли Эгнью — ударные

Технический персонал
 Саша Янкович — звукорежиссёр

Примечания

Литература 
 

Концертные альбомы Nazareth
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 2001 года
Концертное видео